Немтырев, Анатолий Михайлович (24.12.1946 с. Патрикеево, Московская обл.) — советский спортсмен по академической гребле. Чемпион мира и Европы в 1978 и 1973 году. Дважды был серебряным призёром чемпионата мира в 1974 и 1975 году. Чемпион СССР в 1970, 1973, 1977—1979). Окончил ГЦИОЛИФК. Заслуженный мастер спорта СССР. Преподаватель.

Примечания